Lily (également orthographié Lili) est un prénom féminin.

Sens et origine du prénom 

 Prénom féminin d'origine latine qui signifie "Lys".

 Diminutif du prénom féminin germanique "Liliane".

On les fête le 27 juillet et le

Nom de scène 

 Lily (1953-2016), artiste japonaise;
 Shangay Lily (1963-2016), artiste espagnol.

Prénom de personnalités  
 
 Lily Allen (1985), chanteuse anglaise.
 Lily Fayol (1914-1999), chanteuse fantaisiste française.
 Lily Hall (2008 ou avant), actrice australienne.
 Lily James (1989), actrice britannique.
 Lily Laskine (1893-1988), harpiste française d'origine russe. 
 Lily Pons (1898-1976), chanteuse soprano française naturalisée américaine.
 Lily Saner (2004), pianiste Suisse
 Lily Vincent (1926-2009), chanteuse populaire belge.

Prénom de personnages célèbres  
 Lily Evans épouse Potter, personnage de la saga Harry Potter.
 Lily Luna Potter, fille de Ginny Weasley et de Harry Potter (saga Harry Potter). 
 Lily Bart, héroïne de Chez les heureux du monde d’Edith Wharton

Titres d'œuvres 
 Lily, chanson française de Pierre Perret (1977)
 Lily C.A.T.,  long-métrage d'animation original japonais de Hisayuki Toriumi (1987)
 Lily, film américain de Matt Creed (2012)
 U-Turn (Lili), chanson américaine de AaRON (2006)
 Oskar et Lily,  film autrichien de Arash T. Riahi (2020).

Toponymes 
 Lily, une municipalité américaine située dans l'État du Dakota du Sud

Prénom féminin